CAGR () — совокупный среднегодовой темп роста. Выражается в процентах и показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр.

Основные преимущества показателя CAGR - простота его применения и универсальность подхода.

Формула 

где  - начальное значение параметра,  - конечное значение параметра,  - количество лет.

Применение 
 Расчёт средней доходности инвестиционных фондов
 Сравнение эффективности работы инвестиционных консультантов
 Сравнение исторической доходности акций, облигаций, вкладов.
 Прогнозирование будущих значений на основе ряда данных.
 Анализ поведения различных бизнес-показателей (продажи; доля рынка; затраты; производительность)

См. также 
 Среднее арифметическое
 Рентабельность

Примечания 

Финансовый анализ
Средние величины